Aittosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aittosaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Aittosaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Aittosaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar